Владимир Александрович Егоров:
 Егоров, Владимир Александрович (1872—1914) — русский офицер, георгиевский кавалер.
 Егоров, Владимир Александрович (1904—1996) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Егоров, Владимир Александрович (род. 1979) — российский футболист.